Mount Tabor ist der Name einiger Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Mount Tabor (Indiana), im Monroe County
 Mount Tabor (Forsyth County, North Carolina)
 Mount Tabor (Washington County, North Carolina)
 Mount Tabor (Vermont), Town(ship) in Vermont
 Mount Tabor (Wisconsin), im Vernon County

Daneben bezeichnet Mount Tabor
 einen Park in Portland, US-Bundesstaat Oregon, siehe Portland (Oregon)#Gärten, Parks und Grünanlagen

siehe auch
 Berg Tabor
 Mont Thabor
 Tabor